Чебодаев — фамилия. Известные носители: